Shūko Aoyama e Aleksandra Krunić erano le detentrici del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma Krunić ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo, mentre Aoyama ha scelto di giocare al concomitante torneo di Nottingham.

In finale Ellen Perez e Tamara Zidanšek hanno sconfitto Veronika Kudermetova e Elise Mertens con il punteggio di 6-3, 5-7, [12-10].

Teste di serie 

  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (finale)
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (semifinale, ritirate)

  Kaitlyn Christian /  Giuliana Olmos (primo turno) 
  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (semifinale)

Wildcard 

  Isabelle Haverlag /  Suzan Lamens (quarti di finale)

 Lesley Pattinama Kerkhove /  Yanina Wickmayer (primo turno)

Protected ranking 

  Paula Kania-Choduń /  Elixane Lechemia (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Libéma Open 2022